Billings kan syfta på:

Billingsmetoden – en naturlig metod för familjeplanering

Geografi

Kanada 

 Billings, Ontario, kommun,

Ryssland 

Billings, Ryssland

Sverige 

Billings kontrakt

Se även
Billingsfors

USA 

 Billings, Missouri, ort, Christian County, 
 Billings, Oklahoma, ort, Noble County, 
 Billings, Montana, ort, Yellowstone County, 
 Billings County – ett administrativt område i delstaten North Dakota